Osoby o tym nazwisku:
 Marek Kincl – czeski piłkarz
 Patrik Kincl – czeski zawodnik mieszanych sztuk walki